Ithaque est une île grecque de la mer Ionienne.
 Ithaque, un district régional de la périphérie des îles Ioniennes, créé en 2010.
 Ithaque, Nérite et Polyctor sont des héros fondateurs de l'île d'Ithaque.
 Ithaque était un ancien département français de Grèce créé en 1797.
 En astronomie (1151) Ithaque est un astéroïde.

Voir aussi